«Шпио́н, вы́йди вон!» (; дословно — «Лудильщик, портной, солдат, шпион», детская считалка) — телевизионный мини-сериал 1979 года в детективном жанре, снятый по одноимённому роману Джона Ле Карре. Главную роль в нём сыграл Алек Гиннесс. Сериал включает семь эпизодов (в американском варианте — шесть). Его действие происходит в 1970-е годы, в разгар Холодной войны. Главный герой, Джордж Смайли, — агент, пытающийся разоблачить советского шпиона, засевшего в верхушке МИ-6.

Примечания 

Детективные телесериалы
Экранизации произведений Джона Ле Карре